Blekmossor (Chiloscyphus) är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Blekmossor i familjen Lophocoleaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Geocalycaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor